Gniewomir ist ein alter Vorname slawischer Herkunft, der sich aus den beiden Wörtern „gniew“ (Zorn) und „mir“ (Frieden) zusammensetzt. Varianten des Namens sind Gniewomiar, Gniewomier und Gniemir. Die weibliche Form ist Gniewomira. Der Namenstag von Gniewomir ist der 8. Februar.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname
Polnischer Personenname